Уйковиці — село в Підкарпатському воєводстві.
 Уйковиці — село в Центральночеському краї.